År 2005 bestod den japanska fotbollsligan J-League av 30 lag, varav 18 lag i J1 och 12 i J2. Nya lag för denna säsong var Tokushima Vortis och THE SPA Kusatsu.

2005 blev en riktigt rysare då 5 lag hade chansen att vinna ligan inför sista omgången. Bäst till låg Cerezo Osaka men efter en oavgjord match mot FC Tokyo (2-2) blev det lokalkonkurrenten Gamba Osaka som vann ligan efter seger mot Kawasaki Frontale (2-4) på bortaplan. Det var första gången som Gamba Osaka vann ligan.

I botten kämpade Tokyo Verdy 1969 och Vissel Kobe. De lyckades aldrig ta sig ur knipan och blev nerflyttade till J2. Kashiwa Reysol hamnade på kvalplats, där de förlorade stort mot J2-trean Ventforet Kofu (sammanlagt 8-3). Direktkvalificerade från J2 till J1 blev Kyoto Purple Sanga samt Avispa Fukuoka.

Tabeller

J1

J2

Kval 

Ventforet Kofu - Kashiwa Reysol 2-1

Kashiwa Reysol - Ventforet Kofu 2-6

Ventforet Kofu till J1 eftersammanlagt 8-3

Målskyttar

J1

J2

Cuper

Yamazaki Nabisco Cup

Semifinaler 
JEF United Chiba - Urawa Red Diamonds 3-1
Urawa Red Diamonds - JEF United Chiba 2-2
(JEF United Chiba vidare med sammanlagt 5-3)

Yokohama F. Marinos - Gamba Osaka 0-1
Gamba Osaka - Yokohama F. Marinos 0-1
(Gamba Osaka vidare efter 4-1 på straffar)

Final 
Gamba Osaka - JEF United Chiba 0-0
(JEF United Chiba segrare efter 5-4 på straffar)

Emperors Cup

Semifinaler 
Shimizu S-Pulse - Cerezo Osaka 1-0

Omiya Ardija - Urawa Red Diamonds 2-4

Final 
Urawa Red Diamonds - Shimizu S-Pulse 2-1

2005 i Japan
Fotbollssäsongen 2005
2005
WP:Projekt Japan